Puchar Kontynentalny kobiet w kombinacji norweskiej 2018/2019 – druga w historii edycja Pucharu Kontynentalnego kobiet w kombinacji norweskiej. Cykl składa się z 11 konkursów rozgrywanych w pięciu lokalizacjach w czterech państwach.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu

Puchar Narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja punktowa
 Puchar Narodów

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
Sezon 2018/2019 w kombinacji norweskiej
2018 w Stanach Zjednoczonych
2019 w Estonii
2019 w Norwegii
2019 w Rosji
Narciarstwo w Stanach Zjednoczonych
Narciarstwo w Estonii
Narciarstwo w Norwegii
Narciarstwo w Rosji
Sport w Kolorado
Sport w Utah
Sport w Niżnym Tagile